Ниже приведены актёрские работы сэра Кристофера Ли (1922—2015).

Кино

Телевидение

Видеоигры

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 

Фильмографии актёров
Фильмографии Великобритании